Моран има више значења:
 Моран (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Моран (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас

Особе 
 Дилан Моран, ирски глумац и редитељ
 Моран Мазор, израелска поп певачица
 Ник Моран, британски глумац, режисер, сценариста и продуцент